Szilágyi Zsuzsa (1952–) színművész
Szilágyi N. Zsuzsa (1972–) irodalomtörténész